La clase Fantasy es una clase de cruceros propiedad de Carnival Cruise Lines. El primer buque de la clase, Carnival Fantasy, entró en servicio en 1990. Los ocho buques de la clase fueron construidos por Kvaerner Masa-Yards, en Helsinki, Finlandia, en el astillero Hietalahti.

A fines de 2006, Carnival Cruise Lines anunció su intención de renovar la flota de la clase Fantasy bajo el nombre del programa "Evolutions Of Fun". Esto se completó en 2010 y costó 250 millones de $. La mayoría de buques de esta clase ya han sido dados de baja.

Unidades

Véase también 
 Clase Fantasia otra clase de cruceros de vacaciones

Referencias 

Cruceros (buque de pasajeros)
Trasatlánticos por clase